Decibel puede referirse a:

 Decibelio en inglés, nombre de la unidad de comparación de magnitudes.
 Decibel (banda), grupo de rock mexicano pionera del rock progresivo y del rock in opposition.
 Decibel (KDE), el framework de comunicaciones en tiempo real de KDE 4.
 Decibel (software), software reproductor de audio.
 Decibel 110, serie de televisión chilena.